Gentiaan, een bloemensoort. 
Enzian (raket), een Duitse raket uit de Tweede Wereldoorlog.